Em zoologia, chama-se Bilateria a um clado que inclui os animais do sub-reino Eumetazoa que apresentam simetria bilateral. É o clado irmão de Cnidaria, um táxon de animais de simetria radial. Pode ser dividido em Xenacoelomorpha e Nephrozoa.

Para além disso, estes animais são triploblásticos, isto é, possuem três folhetos embrionários. A blástula invagina sem se preencher previamente, então o endoderma é apenas seu forro interior, a parte interna é preenchida para formar o terceiro folheto embrionário entre eles (mesoderme). Os animais mais simples dentre estes são os Platyhelminthes (vermes achatados, como a ténia).

A vasta maioria dos filos triploblásticos formam um grupo chamado Protostomia. Todos os animais destes filos possuem um trato digestivo completo (incluindo uma boca e um ânus), com a boca se desenvolvendo do arquêntero e o ânus surgindo depois. A mesoderme surge como nos Platyhelminthes (vermes achatados, como a planária), de uma única célula e então divide-se para formar uma massa em cada lado do corpo. Geralmente há uma cavidade ao redor do intestino, chamada celoma, surgindo como uma divisão da mesoderme, ou ao menos uma versão reduzida disso — o pseudoceloma — onde a divisão ocorre entre a mesoderme e a endoderme, fenómeno comum em formas microscópicas.

Fazem parte deste grupo, todos os metazoários, com exceção dos Cnidaria (águas-vivas, anémonas, corais, etc.) e dos Ctenophora; os Myxozoa, um grupo de parasitas microscópicos por vezes incluídos nos Radiata, têm sido considerados cnidários reduzidos, porém, podendo ser derivados dos Bilateria.

É importante notar que os equinodermes, como as estrelas e os ouriços do mar, adquiriram a simetria radial como um caracter secundário.

Filogenia 

A filogenia é a seguinte, de acordo com estudos genéticos mais recentes:

Animais
ParaHoxozoa